Первый дивизион 1959/1960 () — 15-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Матч за чемпионство

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1959/60
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1959 году
Спорт в Норвегии в 1960 году